Чёрная Грязь — деревня в Дмитриевском районе Курской области. Входит в состав Старогородского сельсовета.

Население —  человек ( год).

География 
Расположен по берегу р. Свапа.

История 

Деревня вошла в состав муниципального образования согласно Закону Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области».

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Выезд на автодорогу 38 ОП РЗ 38К-003 «Дмитриев — Береза — Меньшиково — Хомутовка»..

Примечания 

Населённые пункты Дмитриевского района